Королева Елизавета II за время своего правления (1952—2022), совершила ряд государственных и официальных визитов. Учитывая её , Елизавета является главой государства, совершившей наибольшее число поездок за время своего правления. По закону для поездки за границу королеве не требуется британский паспорт, поскольку все британские паспорта выдаются на ее имя.

Елизавета II была сувереном более чем одного независимого государства и была представителем как Великобритании, так и Канады (Елизавета представляла Канаду лишь 2 раза) во время государственных визитов. В странах Содружествах зарубежные визиты вместо королевы совершают генерал-губернаторы от её имени.

В качестве королевы Канады

В качестве королевы Великобритании

Примечания 

Елизавета II
Елизавета II